Георгий Катков:
 Катков, Георгий Михайлович (1903—1985) — историк русского зарубежья, профессор Оксфордского университета, сын М. М. Каткова.
 Катков, Георгий Фёдорович (1919—1989) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.